Parthenope bzw. Partenope oder La Partenope steht für:

 Parthenope (Mythologie), eine Sirene aus der griechischen Mythologie
 Parthenope (Neapel), historischer Name der italienischen Stadt Neapel
 (11) Parthenope, Asteroid des Hauptgürtels
 La Partenope (Stampiglia), Opernlibretto von Silvio Stampiglia (1699) und dessen Vertonungen
 Partenope (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1730)
 Partenope (Metastasio), Opernlibretto von Pietro Metastasio (1767) und dessen Vertonungen
 Partenope (Morricone), Oper von Ennio Morricone (1998)
 Parthenope-Roman, fragmentarisch überlieferter antiker Roman

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Partenope
 Partenope-Klasse